First Love, Last Rites kan syfta på:

First Love, Last Rites (musikgrupp) – en svensk indiepopgrupp
First Love, Last Rites (novellsamling) – en novellsamling av Ian McEwan
First Love, Last Rites (1997) – en amerikansk film från 1997